Пазич Василь Іларіонович (1925—1997) — український співак (бас). Заслужений артист України.
 Пазич Ігор Іванович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пазич Майя Павлівна (1938—2020) — радянська та українська актриса. Народна артистка України.

Примітки